Гео́ргий Бесла́нович Боци́ев (2 сентября 1976, Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР, СССР) — российский футболист и тренер, полузащитник.

Биография 

Воспитанник школы орджоникидзевского «Спартака». Первый матч в высшей лиге провёл 15 марта 1994 года, на 88-й минуте заменив Михаила Мархеля. После шести сыгранных матчей был отправлен главным тренером Валерием Газзаевым в «Автодор» из первой лиги, где провёл 14 встреч (1 гол). В трёх следующих сезонах сыграл за «Аланию» 27 матчей, вторую половину 1997 года отыграл в аренде в клубе «Торпедо-Лужники». Следующий сезон начал в «Алании», но вновь был отдан в аренду — сначала на полтора сезона в нальчикский «Спартак», а затем на полгода в ставропольское «Динамо».

С 2000 по 2003 год снова выступал за «Аланию». Всего в составе владикавказской команды провёл 91 матч в высшей лиге страны, забив пять мячей. Вместе с командой стал чемпионом страны в 1995, а также серебряным призёром чемпионата в 1996 году. Принимал участие в матчах розыгрыша Кубка УЕФА 1996/97 против шотландского «Глазго Рейнджерс» и польского клуба «Амика» в розыгрыше 2000/01 годов.

Сезон 2004 года провёл в клубе любительской футбольной лиги — московской «Нике». Карьеру игрока завершил в 2005 году в клубе первой лиги «Волгарь-Газпром» из Астрахани. Причиной столь раннего завершения выступлений стала серьёзная травма, полученная игроком в 2002 году.

В феврале 2009 года Боциев в тандеме с Русланом Суановым был назначен главным тренером владикавказского «Автодора». По окончании сезона, несмотря на успешное выступление коллектива и, как следствие, пятое место по итогам первенства, контракт со специалистами продлён не был.

Достижения 
 Победитель чемпионата России: 1995.
 Серебряный призёр чемпионата России: 1996.
 Обладатель Кубка президента республики Северная Осетия — Алания: 1995.

Личная жизнь 
Летом 1999 года женился.

Статистика выступлений 

Источники:
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала FootballFacts.ru
 Статистика выступлений взята с официального сайта РФПЛ
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала Sportbox.ru

Статистика в качестве главного тренера 

Источники:
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала Sportbox.ru

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Алания-2»
Игроки ФК «Автодор»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Волгарь»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Автодор»